Das Mixed der French Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Mariaan de Swardt / David Adams. Das Finale gewann die Paarung Tomás Carbonell / Virginia Ruano Pascual gegen Jaime Oncins / Paola Suárez mit 7:5 und 6:3.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw des Mixed der French-Open 2001

Mixed
2001